Brazo puede referirse a:
 Brazo, parte del cuerpo humano
 La totalidad del miembro superior del cuerpo humano, del que el brazo es una subdivisión
 Cualquier pata de un cuadrúpedo
 Rama

 Metafóricamente:
 cualquier división, bifurcación o ramificación
 trabajo

Simbología y arquitectura
 Cada uno de los brazos o partes de una cruz; especialmente en las plantas de iglesia:
 los de la cruz griega son de igual tamaño y se cruzan en el centro;
 los de la cruz latina son de tamaño desigual (brazo menor -transepto - y brazo mayor -donde se sitúan el atrio, las naves, el altar mayor y el ábside-) y no se cruzan en el centro.
 Los brazos del transepto (en francés, croisillon) de una iglesia, denominados brazo norte y brazo sur.

Ciencias sociales
En política:
 Brazo, en el Antiguo Régimen, cada uno de las divisiones estamentales u órdenes de las Cortes, Estados Generales o Parlamentos históricos. Fueron tres:
 brazo nobiliar -Casa de los lores, Casa de Nobleza-
 brazo eclesiástico
 y brazo popular, del común, del estado llano o del Tercer Estado
 En el régimen parlamentario moderno, cada una de las cámaras legislativas
 En el sistema de división de poderes, cada uno de los poderes del Estado:
 brazo legislativo
 brazo ejecutivo
 y Brazo judicial
 Cada una de las partes del movimiento compuesto de un movimiento político y un grupo armado:
 brazo político
 brazo militar (grupo terrorista, paramilitar, ejército secreto)

 En la terminología de la Inquisición española, cada una de las jurisdicciones, en cuanto a quién debía ejecutar una pena. La civil se subordinaba a la eclesiástica o inquisitorial (los reos eran relajados al brazo secular).

Astronomía
 Cada uno de los brazos de una galaxia
 Brazos de la Vía Láctea
 Brazo de Orión o brazo local, brazo menor de nuestra galaxia, la Vía Láctea, donde se encuentra el Sistema Solar y la Tierra
 Brazo de Norma
 Brazo de Sagitario
 Brazo de Perseo
 Brazo de Escudo-Centauro

Geografía 
 Brazos (Nuevo México), Estados Unidos
 Brazos Bend (Texas), Estados Unidos
 Brazos Country, Texas, Estados Unidos
 Brazo Oriental, barrio de la ciudad de Montevideo 
 Complejo Ferrovial Zárate - Brazo Largo

Hidrografía
 Cada uno de los brazos o divisiones en el curso de un río
Brazo muerto o meandro abandonado
Brazo Yaguarí, brazo norte de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay
Brazo Largo del río Paraná Guazú , uno de los brazos del delta entrerriano en el Departamento Islas del Ibicuy
Brazo Casiquiare
Brazo del Este del Guadalquivir
 Río Brazos o Río de los Brazos de Dios, en Nuevo México
 Brazo de mar o parte de un mar

Biología
 Cada uno de los brazos o componentes de un cromosoma, separados por el centrómero.

Tecnología
 Cada uno de los brazos de una balanza
 Cada uno de los brazos de una palanca (brazo de la fuerza y brazo de la resistencia)
 Parte de una grúa
Brazo Robótico Europeo (European Robotic Arm) de la Estación Espacial
Brazo de carga
Sierra de brazo radial
Batidora de brazo
Brazo basculante, dispositivo que sujeta la rueda trasera de una motocicleta
Brazo (misil)

Mobiliario
 Sillón de brazos (sillón)
 Lámpara de brazos (lámpara), que puede ser araña (colgada en el techo) o candelabro (con soporte en el suelo), especialmente la Menorah judía

Personajes con ese nombre
 Guillermo Brazo de Hierro (ca. 1010 – 1046 ), aventurero normando
 Edmundo II Brazo de Hierro
 Balduino Brazo de Hierro

Gastronomía
 Brazo de gitano, un pastel relleno

Películas
 El hombre del brazo de oro
 Cobra, el brazo fuerte de la ley
 Torrente, el brazo tonto de la ley, de Santiago Segura